Апостроф — нелітерний орфографічний знак.
 Апостроф (інтернет-видання) — українське інтернет-видання.